Ви́ктор Елисе́ев:
 Елисеев, Виктор Васильевич (род. 1978) — казахстанский предприниматель, телевизионный продюсер.
 Елисеев, Виктор Петрович (род. 1950) — хоровой дирижёр, педагог, начальник — художественный руководитель и главный дирижёр Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России.